Arfakkattfågel (Ailuroedus arfakianus) är en fågel i familjen lövsalsfåglar inom ordningen tättingar.

Utseende och läte 
Arfakkattfågeln är en stor och knubbig tätting med mestadelös grön fjäderdräkt. På huvudet syns svart på hjässans bakre del, kinden och nacken, blandat med smutsvita fläckar och en stor vit halvmåne bakom kinden. Det svarta på strupe och bröst är uppblandat med prydliga pilspetsformade teckningar, på buken övergående i diffusa fläckar. Arten kan överlappa med vitörad kattfågel, men hittas vanligen på högre höjder, är större och har tydligt svart kind. Lätet är ett tonlöst stigande och fallande jamande.

Utbredning och systematik 
Arten delas in i två underarter med följande utbredning:
 Ailuroedus arfakianus misoliensis – ön Misool i västpapuanska öarna
 Ailuroedus arfakianus misoliensis – västra Nya Guinea (Arfakbergen på Vogelkophalvön)

Tidigare betraktades den som en del av Ailuroedus melanotis och vissa gör det fortfarande.

Levnadssätt 
Arfakkattfågeln hittas i lägre liggande bergsskogar, där den kan vara mycket svår att se. Fågeln födosöker ofta efter fallfrukt på marken.

Status 
IUCN erkänner den inte som art, varför den inte placeras i någon hotkategori.

Referenser

Externa länkar

 Läten på xeno-canto.org

Lövsalsfåglar
Fåglar i australiska regionen
Endemiska fågelarter i Indonesien